Un sistema de advertencia de proximidad al suelo, o GPWS (por sus siglas en inglés), es un sistema diseñado para alertar a los pilotos si su aeronave está en peligro inmediato de chocar contra el suelo o contra un obstáculo. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) define GPWS como un tipo de sistema y alerta y conciencia del terreno (TAWS). Los sistemas más avanzados, introducidos en 1996, se conocen como sistemas mejorados de alerta de proximidad al suelo (EGPWS), un tipo moderno de TAWS.

Aviación comercial 
El sistema monitorea la altura de una aeronave sobre el suelo según lo determinado por un altímetro de radar. Luego, una computadora realiza un seguimiento de estas lecturas, calcula tendencias y advertirá a la tripulación de vuelo con mensajes visuales y de audio si la aeronave se encuentra en ciertas configuraciones de vuelo definidas ("modos").

Los modos son:

 Velocidad de descenso excesiva ("SINK RATE", "PULL UP")
 Tasa de cierre de terreno excesiva ("TERRAIN", "PULL UP")
 Pérdida de altitud después del despegue o con un ajuste de potencia alto ("DON'T SINK")
 Despeje del terreno inseguro ("DEMASIADO BAJO - TERRENO", "DEMASIADO BAJO - TREN", "DEMASIADO BAJO - FLAPS")
 Desviación excesiva por debajo de la senda de planeo ("GLIDESLOPE")
 Ángulo de inclinación excesivamente pronunciado ("ÁNGULO DE BANQUEO") en Inglés ("BANK ANGLE")
 Protección contra cizalladura ("WINDSHEAR")

Aviones militares rápidos
Para aviones militares rápidos, la alta velocidad y la baja altitud que pueden volar con frecuencia hacen que los sistemas GPWS tradicionales no sean adecuados, ya que el punto ciego se convierte en la parte crítica. Por lo tanto, se requiere un sistema mejorado, que tome entradas no solo del altímetro del radar, sino también del sistema de navegación inercial (INS), el Sistema de posicionamiento global (GPS) y el sistema de control de vuelo (FCS), utilizándolos para predecir con precisión la trayectoria de vuelo. de la aeronave hasta 5 millas (8,0 km) por delante. Los mapas digitales de las características del terreno y los obstáculos se utilizan para determinar si es probable una colisión si la aeronave no se detiene en un nivel g preestablecido dado. Si se predice una colisión, se puede proporcionar una advertencia en la cabina. Este es el tipo de sistema desplegado en aviones como el Eurofighter Typhoon. La FAA de EE. UU. También ha realizado un estudio sobre la adaptación de la vectorización de empuje militar en 3-D para recuperar aviones civiles de catástrofes.

El 5 de mayo de 2016, un GPWS militar llamado Sistema Automático de Prevención de Colisiones en Tierra (Auto-GCAS) equipado a bordo de un F-16 hizo una salvada dramática después de que un piloto en formación perdió el conocimiento por fuerzas G excesivas durante el entrenamiento básico de maniobras de combate. En una actitud de aproximadamente 55 grados de morro hacia abajo a 8,760 pies y 652 KIAS (750 mph), el Auto-GCAS detectó que la aeronave iba a chocar contra el terreno y ejecutó una recuperación automática, salvando la vida del piloto.

Incidentes
En operaciones comerciales y de aerolíneas, existen procedimientos obligatorios por ley que deben seguirse en caso de que ocurra una advertencia proveniente de un GPWS. Ambos pilotos deben responder y actuar en consecuencia una vez que se haya emitido la alerta. Un capitán indonesio ha sido acusado de homicidio involuntario por no seguir estos procedimientos.

Véase también 
 Aterrizaje
 Accidente de aviación
 Vuelo controlado contra el terreno

Referencias

Enlaces externos 

Sistemas de alerta
Aviónica